Fülöp István (1925) erdélyi magyar tanár, szakfelügyelő, szakíró
 Fülöp István (1937–2003) zoológus, jogász
 Fülöp István (1948) sportvezető
 Fülöp István (1955) asztalitenisz-edző
 Fülöp István (1958) tanár, politikus, országgyűlési képviselő
 Fülöp István dobos (Beatrice)
 Fülöp István (1990) romániai magyar labdarúgó
 Fülöp István (?) gépészmérnök, mestertanár, Podmaniczky-díjas gödöllői városvédő